A Louie (eredeti francia cím: Didou) színes, angol/francia animációs sorozat. Franciaországban a BBC 2008-2012 között sugározta, Magyarországon először 2013. október 1.-2014. március 8. között a Nick Jr. vetítette, majd később 2015. május 1.-től az M2 is műsorra tűzte más szinkronnal, és "Louie - Nyuszi és a varázsecset" címmel.

Bevezető
Louie a kis nyuszi, és katicabarátja Yoko megtanítja a kicsiket arra, hogyan kell hétköznapi dolgokat egyszerűen lerajzolni, miközben jól szórakoznak és rájönnek, hogy a csodás kalandok olykor belülről fakadnak.

Szereplők

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Források

További információk

2008 filmjei
Brit animációs sorozatok
Francia animációs sorozatok